Кокóшкино — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги в одноимённом дачном посёлке Новомосковского округа Москвы.

Расположен на 33 километре.

На платформе два пути и две боковые платформы, соединённых настилами через пути с обеих сторон платформы. Останавливаются поезда, идущие до/от Апрелевки, Нары, Малоярославца, Крестов, Калуги-1. Часть электричек не имеют остановки. Время движения от Киевского вокзала — 29—52 минуты, в зависимости от количества промежуточных остановок поезда, времени дня и стоянки поезда на промежуточных станциях для пропуска поездов дальнего следования. Среднее время в пути — около 38 минут.

У юго-западного края платформы ранее располагался переезд. Около него находятся конечные пункты остановки автобусов.

В августе 2019 года рядом с капитальной платформой (вперед по ходу поезда от Москвы) построена временная, деревянная. Ранее действовавшая платформа демонтируется для строительства новой платформы и укладки дополнительных путей.

27 октября 2021 года открыты новые платформы и подземный вестибюль.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новомосковского административного округа
МЦД-4